Wassilkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Iwanowitsch Wassilkowski (1854–1917), ukrainischer Genre- und Landschaftsmaler sowie Kunstwissenschaftler, siehe Serhij Wassylkiwskyj
 Wladimir Sergejewitsch Wassilkowski (1921–2002), sowjetisch-russischer Architekt und Hochschullehrer